

Rosa

Giocatori

2002-2003